Sucharda:
 Edward Sucharda
 Stanislav Sucharda